Antiochis est le nom de l'une des 10 tribus athéniennes de la Bataille  de Marathon
 Antiochis est le nom de trois princesses de la dynastie des Séleucides :
 Antiochis , fille d’Antiochos  Sôter (ou de son cousin Achaios ).
 Antiochis II, fille de Séleucos II Kallinikos.
 Antiochis III, fille  d’Antiochos III Mégas.
 Antiochis de Tlôs est une femme médecin du , fille de Diodote.